Holopleura carioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Holopleura carioides är enda arten i släktet Holopleura som tillhör familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carioides